El Asia Rugby U20 Men’s Sevens 2022 fue una edición del torneo de selecciones nacionales masculinas juveniles asiáticas de rugby 7.

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Fase Final

Quinto puesto

Copa

Véase también 

 Asia Rugby U19 2022
 Asia Rugby U20 Women’s Sevens 2022
 Asian Sevens Series 2022
 Asian Sevens Series Femenino 2022

Referencias 

J2022
Rugby en 2022
Rugby en Uzbekistán
Competiciones deportivas de Asia en 2022